98. edycja wyścigu kolarskiego Giro d’Italia odbyła się w dniach 9 – 31 maja 2015 roku. Liczyła dwadzieścia jeden etapów o łącznym dystansie 3481,8 km. Wyścig ten zaliczany jest do rankingu światowego UCI World Tour 2015.

Uczestnicy 

Na starcie wyścigu stanęły dwadzieścia dwie drużyny. Wśród nich znalazło się siedemnaście ekip UCI World Tour 2015 oraz pięć innych zaproszonych przez organizatorów.

Etapy

Etap 1 – 09.05 : San Lorenzo al Mare – San Remo – 17,6 km

Etap 2 – 10.05 : Albenga – Genua – 177 km

Etap 3 – 11.05 : Rapallo – Sestri Levante – 136 km

Etap 4 – 12.05 : Chiavari – La Spezia – 150 km

Etap 5 – 13.05 : La Spezia – Abetone – 152 km

Etap 6 – 14.05 : Montecatini-Terme – Castiglione della Pescaia – 183 km

Etap 7 – 15.05 : Grosseto – Fiuggi – 264 km

Etap 8 – 16.05 : Fiuggi – Campitello Matese – 186 km

Etap 9 – 17.05 : Benewent – San Giorgio del Sannio – 224 km

Etap 10 – 19.05 : Civitanova Marche – Forlì – 200 km

Etap 11 – 20.05 : Forlì – Imola – 153 km

Etap 12 – 21.05 : Imola – Vicenza – 190 km

Etap 13 – 22.05 : Montecchio Maggiore – Jesolo – 147 km

Etap 14 – 23.05 : Treviso – Valdobbiadene – 59,4 km

Etap 15 – 24.05 : Marostica – Madonna di Campiglio – 165 km

Etap 16 – 26.05 : Pinzolo – Aprica – 174 km

Etap 17 – 27.05 : Tirano – Lugano – 134 km

Etap 18 – 28.05 : Melide – Verbania – 170 km

Etap 19 – 29.05 : Gravellona Toce – Cervinia – 236 km

Etap 20 – 30.05 : Saint-Vincent – Sestriere – 196 km

Etap 21 – 31.05 : Turyn – Mediolan – 185 km

Posiadacze koszulek po poszczególnych etapach

Klasyfikacje końcowe

Klasyfikacja generalna 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja punktowa 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja górska 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Klasyfikacja młodzieżowa 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Trofeo Fast Team 

| width="50%" align="left" valign="top" |

Trofeo Super Team

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona wyścigu 

Giro d’Italia 2015
UCI World Tour 2015